Il doppio del torneo di tennis Lisbon Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Carlos Costa che hanno battuto in finale Marcos Górriz e Vicente Solves 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Diego Pérez /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 João Cunha e Silva /  Nduka Odizor (quarti di finale)

 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (Campioni)
 Simone Colombo /  David Felgate (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lisbon Challenger 1989